Četvrti rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2003./04. su činile lige koje su bile rang niže od Treće hrvatske rukometne lige.

Ljestvice

Međužupanijska liga Varaždin - Čakovec

Izvori 
 Antun Bukovec: 50. obljetnica organiziranog igranja rukometa u Vratišincu, 2010., issuu.com

Poveznice 
 1. HRL 2003./04.
 2. HRL 2003./04.
 3. HRL 2003./04.
 Hrvatski kup 2003./04.

2003-04
m-4